Tian je moško osebno ime.

Izvor imena 
Ime Tian je različica imena Tihomir.

Pogostost imena 
Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je bilo na dan 31. decembra 2007 v Sloveniji 248 oseb z imenom Tian.

Viri 

Moška osebna imena